Csehország
 Zbýšov, település a Brno-vidéki járásban
 Zbýšov, település a Kutná Hora-i járásban
 Zbýšov, település a Vyškovi járásban